Paul Kraus ist der Name folgender Personen:
* Paul Kraus (Wissenschaftshistoriker) (1904–1944), österreichischer Wissenschaftshistoriker und Arabist
 Paul Kraus (Skispringer) (1917–1942), deutscher Skispringer

Siehe auch:
 Paul Krause